A monarchizmus szó utalhat a következőkre:

 a monarchia államforma helyeslésére
 a monarchianizmus nevű teológiai irányzatra.